О́стін () — англійське чоловіче особове ім'я, походить від скорочення давньофранцузькою мовою латинського імені Augustin як Aostin та Austin.

Відомі носії імені 

 Остін Батлер (;  1991) — американський актор, співак і модель.
 Остін Вотсон (;  1992) — американський хокеїст, центральний нападник.
 Остін Беррі (;  1971) — костариканський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Остін Еджиде (;  1984) — нігерійський футболіст, воротар.
 Остін Епп (; 1902—1984) — американський професор англійської середньовічної літератури.
 Остін Кінкейд (, уроджена — Меліса Медоуз, ;  1980) — американська порноактока.
 Остін Макача (;  1984) — кенійський футболіст, що грав на позиції півзахисника,
 Остін Макфі (;  1979) — шотландський футболіст, тренер.
 Остін Махон (;  1996) — американський співак та автор пісень.
 Остін Міллер (;  1961) — американський воєначальник, генерал армії США (2014)
  (;  1980) — американський актор і режисер.
 Остін Роджерс (;  1995) — американський футболіст, воротар.
 Остін Стовелл (;  1984) — американський актор театру, кіно та телебачення.
 Остін Теппен Райт (; 1983—1931) — американський юрист і письменник.

Вигадані персонажі 
 Остін Паверс () — вигаданий персонаж зі збірки фільмів, створений та зображений канадським актором та коміком Майком Маєрсом.

Див. також 
 «Остін Паверс: Золотий орган»
 «Остін Паверс: Міжнародна людина-загадка»
 «Остін Паверс: Шпигун, який мене звабив»
 Остін (прізвище)

Примітки 

Англійські імена